Manen sind

 römische Totengeister, siehe Manen

Manen ist der Familienname folgender Personen:
 Aletta van Manen (* 1958), niederländische Hockeyspielerin
 Christian Manen (1934–2020), französischer Komponist und Musikpädagoge
 Hans van Manen (* 1932), niederländischer Choreograf
 Helmbert von Manen, Ritter im 13. Jahrhundert
 Léopold Manen (1829–1897), französischer Ingenieur
 Willem van Manen (* 1940), niederländischer Posaunist

Siehe auch:
 Manendienst (Ahnenkultus, Seelenkultus), den Toten gewidmete Kulte
 Maanen
 Manén